Niemcy:
 Friedrichshafen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie

Inne:
 Friedrichshafen FF.33 – samolot
 Friedrichshafen FF.49 – samolot
 VfB Friedrichshafen – klub siatkarski

Zobacz też:
 Frederikshavn